Melissa Martin peut faire référence à plusieurs personnalités :
 Melissa Martin  (1976-), une joueuse de squash australienne ;
 Melissa Martin  (1982-), une golfeuse américaine ;